Big Bend (Californië), plaats in de Verenigde Staten
Big Bend (Wisconsin), plaats in de Verenigde Staten
Big Bend (Texas), een regio in Texas
Big Bend National Park, een Nationaal Park in Texas
Big Bend (Swaziland), plaats in Swaziland
Big Bend (achtbaan) een achtbaan in Six Flags Over Texas